Doubtful River ist der Name folgender Flüsse:

 Doubtful River (Tumut River), Nebenfluss des Tumut River in New South Wales, Australien
 Doubtful River (Neuseeland), Nebenfluss des Boyle River, Neuseeland